Кекеш, Ке́кеш (угор. Kékes) — гора, найвища вершина Угорщини, знаходиться в горах Матра на півночі країни. 
 Кекеш (Румунія), Кекеш (рум. Checheș) — село у повіті Тіміш в Румунії.